Frau Holle steht für:

 Frau Holle, Märchen der Brüder Grimm
 Frau Holle (1948), deutscher Märchenfilm von Hans Grimm
 Frau Holle (1954), deutscher Märchenfilm von Fritz Genschow
 Frau Holle (1963), deutscher Märchenfilm von Gottfried Kolditz
 Frau Holle (1977), Schweizer Märchenfilm von Rudolf Jugert
 Frau Holle (1985), tschechoslowakisch-deutsch-österreichischer Märchenfilm von Juraj Jakubisko
 Frau Holle (2008), deutscher Märchenfilm von Bodo Fürneisen
 Frau Holle – Das Märchen von Goldmarie und Pechmarie (1961), deutscher Märchenfilm von Peter Podehl

Siehe auch:
 Frau Holle (Wanderweg), Rundwanderweg am Saar-Hunsrück-Steig
 Frau-Holle-Pfad, Wanderweg in Hessen und Niedersachsen
 Frau-Holle-Teich, Naturdenkmal in Hessen
 Perchta, mit der Frau Holle gleichgesetzte Sagengestalt